L'Homme à femmes (), film italien de Ferdinando Maria Poggioli sorti en 1944 ;
 L'Homme à femmes, film français de Jacques-Gérard Cornu sorti en 1960 ;
 L'Homme à femmes (The Man Who Loved Women), film américain de Blake Edwards sorti en 1983, remake de L'Homme qui aimait les femmes (1977) de François Truffaut.

Voir aussi